Gazpacho (soep) een Spaanse koude soep van groenten en kruiden.
Gazpacho (band) een Noorse progressieve-rockband.